Elliottville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elliottville (Kentucky), im Rowan County
 Elliottville (Ohio), im Athens County